En zoologie, plusieurs espèces sont appelées long-nez en raison de la taille imposante de leur appendice nasal :

 Le Long-nez (Nasalis larvatus) est un singe asiatique plus connu sous le nom de Nasique ;
 Le Requin long-nez ;
 L'Hippocampe long-nez ;
 Le Potoroo à long nez ;

Homonymie